Rousajärvi eller Ruksisjävri är en sjö i Finland. Den ligger i kommunen Enare i landskapet Lappland, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Rousajärvi ligger  meter över havet. Arean är  hektar och strandlinjen är  kilometer lång. Sjön   Omgivningarna runt Rousajärvi är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Källor 

Insjöar i Enare